Michail Lawrentjew (; englische Transkription: Mikhail Lavrentyev) ist der Name folgender Personen:

* Michail Alexejewitsch Lawrentjew (1900–1980), russischer Mathematiker und Physiker
 Michail Michailowitsch Lawrentjew (1932–2010), russischer Mathematiker